Kugler är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard von Kugler (1837–1898), tysk historiker
 Eustachius Kugler (1867–1946), tysk saligförklarad ordensman
 Frank Kugler (1879–1952), amerikansk idrottare som tävlade i brottning, tyngdlyftning och dragkamp
 Franz Kugler, flera personer
 Franz Kugler (historiker) (1808–1858), tysk konsthistoriker och poet
 Franz Kugler (journalist) (omkring 1827–1878), tysk journalist
 Franz Xaver Kugler (1862–1929), tysk astronom och assyriolog

Tyska efternamn